Сангвиник ( [сангвис], «кровь», «жизненная сила») — один из четырёх типов темперамента в классификации Гиппократа (преобладание крови). Человека сангвинического темперамента можно охарактеризовать как живого, подвижного, сравнительно легко переживающего неудачи и неприятности. Такой темперамент имели Александр Иванович Герцен, австрийский композитор Вольфганг Амадей Моцарт, а также Наполеон Бонапарт

Сангвиник — это личность, характеризующаяся высокой психической активностью, энергичностью, работоспособностью, быстротой и живостью движений, разнообразием и богатством мимики, быстрым темпом речи. Сангвиник стремится к частой смене впечатлений, легко и быстро отзывается на окружающие события, общителен.
Эмоции у сангвиника преимущественно положительные, они быстро возникают и быстро сменяются. Он быстро приспосабливается к новым условиям и быстро сходится с людьми. Его чувства легко возникают и сменяются новыми, ему свойственна выразительность, но иногда и непостоянство.

Иван Петрович Павлов считал, что у сангвиника возбудительный и тормозной процессы достаточно сильны, уравновешенны и подвижны. Он [Павлов] относил данный тип темперамента к сильному типу. При неблагоприятных условиях и отрицательных воспитательных влияниях эта подвижность может вылиться в отсутствие сосредоточенности, неоправданную поспешность поступков и поверхностность.

Член Комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Юрьевич Панчин считает, что любые типологии, не основанные на научных исследованиях, являются псевдонаучными. В частности, он называет псевдонаучной четыре типа темперамента в классификации Гиппократа.

См. также 
 Темперамент

Примечания

Литература 
 Большая советская энциклопедия: В 30 т. — М.: «Советская энциклопедия», 1969—1978.
 Краткий психологический словарь. — Ростов-на-Дону: «ФЕНИКС». Л. А. Карпенко, А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский, 1998.
 Словарь практического психолога. — М.: АСТ, Харвест. С. Ю. Головин, 1998.
 И. М. Кондаков. Психологический словарь. — 2000.
 Большой Энциклопедический словарь. — 2000.

Темпераменты